В одиночному розряді тенісного турніру Port St. Lucie Open 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Катаріна Ліндквіст-Раян здобула титул, у фіналі перемігши Террі Голледей 6-3, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Катаріна Ліндквіст-Раян (Переможниця)
  Террі Голледей (фінал)

 Паскаль Параді-Мангон (півфінал)
 Андреа Леанд (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 
 

Port St. Lucie Open